Charles Slack ist der Name folgender Personen:

*Charles E. Slack, US-amerikanischer Basketballspieler
 Charles Roger Slack (1937–2016), britischer Biochemiker und Pflanzenphysiologe